Druk tsendhen is het volkslied van Bhutan.

Originele tekst 
 Druk Tsendhen 
Druk tsendhen koipi gyelhap na
Loog ye ki tenpa chongwai gyon
Pel mewang ngadhak rinpo chhe
Ku jurmey tenching chaap tsid pel
Chho sangye ten pa goong dho gyel 
Bang dhe kyed nyima shar warr sho

Vertaling in het Nederlands 
Het koninkrijk van de Donderdraak 
In het koninkrijk van de Donderdraak
Versierd met sandelhout,
De beschermer die zich inzet
Voor de leer van het tweevoudige systeem. 
Hij, de geliefde glorieuze heerser,
Die zijn heerschappij over het land verbreidt,
Terwijl hij zelf onveranderlijk en constant blijft.
Terwijl de leer van Boeddha opbloeit,
Moge de zon van de vrede en van het geluk over de mensen schijnen!

Externe link 
 Luister naar Druk tsendhen

Cultuur in Bhutan
Volkslied uit Azië